Ete (Hongarije), gemeente in Hongarije
 bijnaam van wielrenner Erik Zabel
 De oudste en grootste Griekse bank (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), zie: Nationale Bank van Griekenland
 Term uit de navigatie: Estimated time enroute. Zie ook: Lijst van afkortingen in de navigatie